«Фортале́за» () — бразильский футбольный клуб из одноимённого административного центра штата Сеара. «Форталеза» — один из трёх самых популярных и титулованных клубов своего штата, наряду с «Сеарой» и «Ферровиарио». «Форталеза» делит первое место по количеству выигранных титулов чемпиона своего штата с «Сеарой».

История 
Клуб был основан 18 октября 1918 года под названием Fortaleza Sporting Club. Спустя два года, 12 декабря 1920 года, Форталеза впервые стала чемпионом штата Сеара, обыграв в финале турнира со счётом 2:0 команду «Гуарани».

В 1946 году вышел Указ президента Бразилии, согласно которому все иностранные слова из названий спортивных команд необходимо убрать и заменить на португальские. По этой причине название «Форталезы» изменилось на современное. В том же году Форталеза одержала историческую победу над «Сеарой» со счётом 8:1. Тогда же команда победила в Кубке города Натала, который был фактическим прототипом Кубка Северо-Востока, в котором принимали участие сильнейшие клубы этого бразильского региона.

1960-е годы стали одними из лучших в истории клуба. «Форталеза» дошла до финала второго розыгрыша Кубка (Чаши) Бразилии 1960 года, который на данный момент приравнен к чемпионату страны. В финале команда из Сеары была разгромлена «Палмейрасом» — 9:5 по сумме двух встреч, однако сумела одержать победу в домашней игре — 3:1. В 1968 году «львы» повторили своё достижение, уступив в финале Чаши Бразилии «Ботафого» (2:2; 0:4).

Всего на высшем уровне в чемпионатах Бразилии «Форталеза» приняла участие в 20 сезонах. Последний раз в Серии A команда участвовала в сезонах 2005 и 2006 гг. В 2019 году команда вернётся в элитный дивизион, при этом «Форталеза», проведя восемь сезонов подряд в Серии C, добилась двух повышений подряд, включая победу в Серии B в 2018 году.

Достижения 
  Чемпион штата Сеара (45): 1920, 1921, 1923, 1924, 1926—1928, 1933, 1934, 1937, 1938, 1946, 1947, 1949, 1953, 1954, 1959, 1960, 1964, 1965, 1967, 1969, 1973, 1974, 1982, 1983, 1985, 1987, 1991, 1992, 2000—2005, 2007—2010, 2015, 2016, 2019—2022 (рекорд штата, совместно с «Сеарой»)
  Вице-чемпион Бразилии (2): 1960, 1968
  Чемпион Бразилии в Серии B (1): 2018
  Обладатель Кубка Нордесте (1): 2019

Статистика выступлений с 2001 года

Известные игроки 

 Адилтон
 Бейжоса
 Бесесе — лучший бомбардир Кубка Бразилии 1960
 Жуан Боско
 Даниэл Фрассон
 Дуде — с 1998 по 2008 год сыграл 402 матча за клуб
 Жетулио Варгас
 Жулио Сезар
 Жураси — лучший форвард команды в 1920-е годы
 Франсиско Клодоалдо
 Лоуро — лучший левый латераль чемпионата Бразилии 1974, единственный представитель клуба в списках «Серебряного мяча»
 Луизиньо дас Арабиас
 Лусио Бала
 Марсело Никасио
 Марсиано — лучший форвард команды в 1970-е годы
 Мирандинья
 Моцарт Гомес
 Моэзио Гомес — лучший форвард команды в 1950-е годы
 Освалдо Фильо
 Риналдо
 Роналдо Анжелин
 Франса — лучший форвард команды в 1940-е годы
 Франциско Эрандир
 Феррейра Ари

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Спорт в Форталезе
Футбольные клубы Сеары